VM i floorball for herrer er et verdensmesterskab i floorball, der afvikles hvert andet år i lige år. Sverige har vundet 8 gange og Finland 4.

VM afvikles med en A, B og C division. Der er 10 lande med i hver division.

Resultater 

Herrer
Etableret i 1996